

Patronyme 

 Cristian Benavente (né en 1994), footballeur péruvien ;
 Diego Benavente (né en 1959), ancien lieutenant-gouverneur des Îles Mariannes du Nord ;
 Jacinto Benavente y Martínez (1866-1954), écrivain espagnol ;
 Luis Quiñones de Benavente (1581-1651), écrivain espagnol ;
 Toribio de Benavente, missionnaire espagnol du .

Toponyme 

 Benavente est une commune espagnole de la province de Zamora dans la Communauté autonome de Castille-et-León.
 Bataille de Benavente
 Cubo de Benavente
 Benavente est une municipalité du Portugal.

Titre 

 Juan Francisco Pimentel, comte de Benavente est une huile sur toile peinte par Diego Velázquez en 1648